Micula (Ebraica:מיקלה , Mîḵulāh) este un nume de familie de origine ebraica așkenaz. Cu toate acestea locul în care este raspindit cel mai mult este estul Europei.

Numele datează incă din secolul al XI-lea, mulți evrei s-au stabilit in estul Europei pentru a evita persecuția. 
In unele țări numele este scris Mikula, din cauza influențelor slavone.

Oamenii cu numele de Micula pot fi gasiți in Polonia, Rusia, România, Slovacia, Israel ,Slovenia, Cehia, Ucraina și Moldova.

Note 

Nume de familie
Nume de familie evreiești